Alar est un patronyme, un prénom masculin estonien et un toponyme.

Patronyme 

  (né en 1990), joueur autrichien de football.

Prénom

Toponyme

, village du raïon de Cəlilabad ;
 , village du raïon de Yardımlı ;

Alar, ville de la région autonome du Xinjiang ;

Alar del Rey, commune de Castille-et-León.

Voir aussi 
 Vallon du Stang-Alar, vallon français de Brest en Bretagne

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Homonymie de toponyme